Stanislas Louis van Outryve d'Ydewalle - Belgisch historicus en priester
 Stanislas Emmanuel van Outryve d'Ydewalle - Belgisch historicus en burgemeester